Mémont, de même que Mesmont, viendrait du latin magnus, « grand », et montem, « montagne », et signifierait donc « la grande montagne ».

 Mémont, ancienne commune française de la Somme ;
 Mémont, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône ;
 En Mémont, lieu-dit de la commune française de Saint-Christophe-en-Brionnais, en Saône-et-Loire ;
 Le Mémont, commune française du Doubs.

Voir aussi

Références